Unije mogu biti:

Unije (otok), otok u Hrvatskoj
Unije (Mali Lošinj), selo na istoimenom otoku u Hrvatskoj, administrativno u sastavu grada Malog Lošinja